Škorpion (zviježđe), zviježđe
 Škorpion (znak), horoskopski znak
 Štipavac ili škorpion, red životinja iz razreda paučnjaka